Molekulska formula -{C12H6Cl4O2S}- se može odnositi na:

 Bitionol
 Tetradifon